Mérimée ist der Familienname folgender Personen:

 Ernest Mérimée (1846–1924), französischer Romanist, Hispanist und Literaturwissenschaftler
 Henri Mérimée (1878–1926), französischer Romanist, Hispanist und Literaturwissenschaftler
 Léonor Mérimée (1757–1836), französischer Schriftsteller, Maler und Chemiker
 Prosper Mérimée (1803–1870), französischer Schriftsteller

Datenbanken:
 Base Mérimée, Datenbank mit französischen Denkmälern